Maier est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anneliese Maier (1905-1971), historienne des sciences allemande ;
 Arne Maier (né en 1999) footballeur allemand, né le 8 janvier 1999
 Brigitte Maier (née en 1952), actrice de films pornographiques américaine ;
 Corinne Maier (née en 1963),  psychanalyste française ;
 Enrique Maier (1910-1981), joueur de tennis et industriel espagnol ;
 Franzjosef Maier (1925–2014), violoniste et chef d'orchestre allemand ;
 Fred Anton Maier (né en 1938), patineur de vitesse norvégien ;
 Georg Maier (1941-2021), homme de théâtre allemand ;
 Harald Maier (1960-), coureur cycliste autrichien ;
 Heinrich Maier (1908-1945), prêtre catholique autrichien ;
 Helmut Maier, mathématicien allemand ;
 Herbert Maier (1893-1969), architecte américain ;
 Hermann Maier (né en 1972), skieur alpin autrichien ;
 Hugo Maier (1953-2011), historien allemand ;
 Ladislav Maier (né en 1966), footballeur tchèque ;
 Michael Maier (1569-1622), médecin et alchimiste allemand ;
 Michelle Maier (née en 1991), coureuse de fond allemande ;
 Mitch Maier (né en 1982), joueur de baseball américain ;
 Norman Maier (1900-1977), psychologue américain ;
 Otto Maier (1877-1965), footballeur et dirigeant sportif allemand ;
 Reinhold Maier (1889-1971), homme politique allemand ;
 Rolf Maier (né en 1936), haltérophile français ;
 Ruth Maier (1920-1942), diariste juive de la Shoah en Autriche et en Norvège ;
 Sepp Maier (né en 1944), joueur de football allemand ;
 Tomas Maier (né en 1957), créateur de mode allemand ;  
 Ulli Maier (1957-), actrice autrichienne ;  
 Ulrike Maier (1967-1994), skieuse alpine autrichienne ;
 Vivian Maier (1926-2009), photographe de rue américaine ;
 Willibald Apollinar Maier (1823-1874), prêtre, théologien et publiciste bavarois.

Patronyme germanique